Longa kan syfta på:
 Longa (musik) – en beteckning inom mensuralnotationen för att beteckna dubbel längd mot en brevisnot

Personer
 Marianna Longa (född 1979), italiensk längdåkare på skidor

Geografi

Angola 

 Longa (flod i Angola),

Grekland 

 Longá (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Longá (ort i Grekland, Peloponnesos), Messenien,

Italien 

 Longa (ort), Veneto, Provincia di Vicenza,

Portugal 

 Longa (freguesia), Viseu, Tabuaço,

Storbritannien 

 Longa Island, ö, Skottland, Argyll and Bute,

Tanzania 

 Tanga (stad), regionhuvudort, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Tanzaniaförgreningar